Лома Делгада има више значења:

 Лома Делгада (Мазатлан Виља де Флорес), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лома Делгада (Сантијаго Тлазојалтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лома Делгада (Халпан де Сера), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику